

Città 
 Mühl Rosin – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania

Persone 
 Carol Rosin (1944) – scienziata statunitense.
 Mauro Rosin (1964) – allenatore di calcio e calciatore italiano.
 Ugo Rosin (1933) – calciatore italiano.
 Sheyla Rosin (1943) – attrice e personaggio televisivo slovena.

Pagine correlate 
 Rosini
 Rosina